Bremen kan syfta på 

 Bremen (historisk provins) – ett ärkebiskopsdöme, sedan hertigdöme, i norra Tyskland 1180–1807
 Bremens historia
 Bremen (ätt) – en av Estlands äldsta adelsätter
 HMS Bremen – ett fartyg byggt 1705
 S/S Bremen – ett fartyg byggt 1928
 6320 Bremen – en asteroid

Geografi

Mexiko 

 Bremen, Mexiko, Chiapas, Motozintla,

Tyskland 

 Bremen (förbundsland) – ett förbundsland i Tyskland 1945–
 Bremen – största staden i förbundslandet
 Bremens flygplats, flygplats,

USA 

 Bremen, Georgia, ort, Haralson County, 
 Bremen, Kentucky, ort, Muhlenberg County, 
 Bremen, Ohio, Fairfield County, 
 Bremen, Indiana, Marshall County, 
 Bremen, Maine, Lincoln County,